Треллеборг ФФ () — шведський футбольний клуб із міста Треллеборга.

Історія 
Заснований 6 грудня 1926 року. 

Протягом сезонів 2011-2012 років спершу вибув з Аллсвенскан, а потім і з Супереттан. Але в сезоні 2018 повернувся до вищого дивізіону і знову вибув.

Провів у Аллсвенскан 18 сезонів (останній — 2018): зіграв 476 матчів, у яких здобув 134 перемог, 121 нічию і 221 поразку, різниця м'ячів 552-766.

Досягнення 

Чемпіонат Швеції:
 Аллсвенскан - 4-е місце (2): 1992, 1993
 Переможець другого дивізіону (Супереттан, 1): 2006

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках 

Q - кваліфікаційний раунд.
1R - перший раунд.
2R - другий раунд.

6 матчів, 3 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка, різниця м'ячів 7-5.

Відомі гравці 
 Андреас Ісакссон

Посилання 
 Офіційна сторінка

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1926